Sekstet har flere betydninger:
 Sekstet (musikgruppe) - musikgruppe med seks medlemmer.
 Sekstet (komposition) - musikstykke for seks instrumenter.

 Andet
 Sekstet (film) – en dansk film fra 1963, instrueret af Annelise Hovmand

Musik